Ніколас Альмагро був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі його переміг Пабло Карреньйо Буста.

Карреньйо Буста здобув титул, у фіналі перемігши Жіля Мюллера з рахунком 6-2, 7-65.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Пабло Карреньйо Буста (Чемпіон)
  Рішар Гаске (чвертьфінал)
  Жіль Мюллер (фінал)
  Давид Феррер (півфінал)

  Хуан Мартін дель Потро (2-ге коло, знявся)
  Жуан Соуза (1-ше коло)
  Кайл Едмунд (1-ше коло)
  Бенуа Пер (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Сальваторе Карузо (1-ше коло)
  Жоао Домінгес (2-ге коло)

  Бйорн Фратанджело (2-ге коло)
  Еліяс Імер (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Давид Феррер (півфінал)
  Фредеріко Феррейра Сілва (2-ге коло)

  Педро Соуза (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Portugal Open
Світовий Тур ATP 2017